Клыпино — название населённых пунктов на территории России:
 Клыпино — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Клыпино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Клыпино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Клыпино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Клыпино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Клыпино — деревня в Торопецком районе Тверской области.